Mysterious Island (Mysterious Island) – film del 1951 diretto da Spencer Gordon Bennet
L'isola misteriosa (Mysterious Island) – film statunitense e britannico del 1961 diretto da Cy Endfield
L'isola misteriosa (Mysterious Island) – film statunitense del 2005 diretto da Russell Mulcahy
Mysterious Island – serie televisiva statunitense del 1995
Mysterious Island – film del 2010 diretto da Mark Sheppard